Жабно:

 Жабно — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Тарнувский повят.
 Жабно — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Тарнувский повят, Малопольское воеводство.